Mead steht für:
 Mead (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mead (Venuskrater), Venuskrater
 Mead & Deakin, britischer Automobilhersteller
 Richard Mead Coach Building, ehemaliges britisches Karosseriebauunternehmen
 Lake Mead, Stausee des Colorado River am Hoover Dam
 Mead’sche Säure, Carbonsäure

Mead ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Mead (Colorado)
 Mead (Nebraska)
 Mead (Oklahoma)
 Mead (Washington)
 Mead (Wisconsin), Town(ship) im Clark County

im Vereinigten Königreich:
 Mead (Cornwall)
 Mead (Devon)

Siehe auch:
 Meade
 Meads